Теран има више значења:

 Теран (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Теран (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Теран, Естасион (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику